В отборочной группе 2 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Армении, Чехии, Турции, Украины и Лихтенштейна.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году